Kisielów heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Kisielów (Goleszów) (dt. Kisielau), Dorf im Powiat Cieszynski der Woiwodschaft Schlesien
 Kisielów (Zarzecze), Dorf im Powiat Przeworski der Woiwodschaft Karpatenvorland